Drabík, Drabik může být:
 drabík (rod) – rod mechů
 drabík stromkovitý (lat.: Climacium dendroides Hedw.)
 Mikuláš Drabík (1588–1671), bratrský kazatel a vizionář

Související články 
 Drábek